In der Saison 2021/22 sind die Regionalligen Nord, Ost, West und Südwest sowie die diesen gleichgestellte Bayernliga die vierthöchsten Ligenstufe im deutschen Eishockey.

Regionalliga Nord 
Die Regionalliga Nord für Mannschaften aus Niedersachsen, Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern wird federführend vom Landeseissportverband Niedersachsen (NEV) für den sogenannten Nordverbund, bestehend aus den Landesverbänden der beteiligten Bundesländer, durchgeführt.

Teilnehmer

Modus und Termine 
Alle acht Mannschaften tragen die Hauptrunde in einer Doppelrunde vom 9. Oktober 2021 bis voraussichtlich 6. März 2022 aus. Die vier besten Teams der Hauptrunde qualifizieren sich für die Playoffs. Der Sieger der Playoffs erwarb das Recht als Meister der Regionalliga Nord an der Aufstiegsrunde zur Oberliga mit den Meistern der Regionalligen West und Ost teilzunehmen. Diese kam jedoch nicht zustande, da nur der West-Meister Aufstiegsambitionen hatte.

Hauptrunde 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S3 = Siege, S2 = Siege nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N1 = Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N0 = Niederlagen 

 Die Partie ECW Sande - CE Timmendorfer Strand vom 3. Spieltag, am 30. Oktober 2021, ursprünglich 1-2, wurde nachträglich mit 5-0 für ECW Sande gewertet, da Timmendorfer Strand die Ausländerbeschränkung missachtet hatte.
 Zum 10. Dezember 2021 hat der TuS Harsefeld seine Mannschaft auf Grund von Spielermangel zurückgezogen bzw. abgemeldet. Alle Spiele wurden annulliert.

Playoffs 
Alle Runden werden im Modus "best-of-three" ausgespielt.

Halbfinale

Finale 

Wie schon vor knapp zwei Jahren können sich die Harzer Falken zum Meister der Regionalliga Nord krönen. Diesmal, nach Absage der letztjährigen und dem Abbruch der Meister-Saison 2019/2020, auch auf vollem sportlichen Weg. Die Mannschaft aus Braunlage war somit für die Aufstiegsrunde zur Oberliga Nord qualifiziert. Sie verzichtete jedoch, wie auch der Meister der Regionalliga Ost, auf den Aufstieg. Die Runde kam nicht zustande.

Regionalliga Ost 
Die Regionalliga Ost umfasst Mannschaften der Bundesländer Berlin, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Ausrichter ist der Sächsische Eissportverband.

Teilnehmer

Modus und Termine 
Geplant war eine Eineinhalbfachrunde (21 Spiele pro Mannschaft) zwischen den acht Mannschaften als Hauptrunde, zwischen 25. September 2021 und 6. Februar 2022, gefolgt von Playoffs, bestehend aus einer ersten Runde mit den Teams auf den Plätzen 3 bis 6 (Hin- und Rückspiel) sowie Halbfinale und Finale im Modus Best-of-5.
Der Meister qualifiziert sich für die Aufstiegsrunde zur Oberliga und trifft dort auf die Meister der Regionalliga West und Nord.

Auf Grund der weiterhin aktiven Covid-19-Pandemie wurde für sächsische Amateurvereine ein Spielbetriebsverbot vom 22. November 2021 bis zum 14. Januar 2022 verhängt. In dieser Zeit trugen die Berliner Mannschaften ihre Spiele gemäß Spielplan aus. Die sächsischen Mannschaften mussten den Ligabetrieb unterbrechen. Zum 29. Januar nahmen die sächsischen Verein wieder den Spielbetrieb auf und holten alle Spiele - nach Möglichkeit - nach. Die Hauptrunde wurde einmalig bis zum 20. März 2022 verlängert. Da bis zu diesem Tag nicht alle Spiele gespielt werden konnten, kam die Quotienten-Regel zur Anwendung.

Die Playoffs wurden verkürzt und starteten am 25. März 2022 direkt mit einem Halbfinale im Modus Best-of-3. Am 8. April 2022 entschieden die Schönheider Wölfe das zweite Finale in der Eissporthalle Charlottenburg für sich und sicherten sich die Meisterschaft der Regionalliga Ost.

Hauptrunde 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S3 = Siege, S2 = Siege nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N1 = Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N0 = Niederlagen, PPS = Punkte pro Spiel

 Zum 9. Februar 2022 haben die EHC Berlin Blues ihre Mannschaft, auf Grund von Spielermangel durch zu viele Verletzungen, zurückgezogen und aus der Regionalliga abgemeldet. Alle Spiele wurden annulliert und die Mannschaft steht als Absteiger fest.

Playoffs

Halbfinale

Finale

Regionalliga West 
Ausrichter der Regionalliga West ist der Eishockeyverband Nordrhein-Westfalen (EHV-NRW). Neben NRW konnten an der RL West auch Mannschaften aus Hessen und Rheinland-Pfalz teilnehmen.

Teilnehmer und Modus 
Wie in der Vorsaison sind Regionalliga und Landesliga NRW in der ersten Phase zusammengelegt. Die zwölf Mannschaften spielen in zwei regionalen Gruppen jeweils eine Einfachrunde. Die ersten drei Mannschaften jeder Gruppe qualifizieren sich für die Regionalliga-Hauptrunde. Diese spielt eine Doppelrunde. Die ersten vier qualifizieren sich für die Play-Offs, die im Best-of-Five-Modus durchgeführt werden. Der Meister spielt dann mit den Meistern der Ligen Nord und Ost um den Aufstieg in die Oberliga Nord.
Die restlichen Mannschaften spielen in einer Einfachrunde die Landesliga NRW. Hier spielen die ersten vier Play-Offs im Modus Best-of-Three. Die beiden restlichen Mannschaften spielen eine Play-Down-Runde im Modus Best-of-Three.  Die Aufstiegsspiele zur Oberliga Nord werden nicht stattfinden, da die Vereine der RL-Ost und der RL-Nord ihren Aufstiegsverzicht erklärt haben. Somit sind die Füchse Duisburg Direktaufsteiger in die OL-Nord.

Qualifikationsrunde Gruppe A 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S3 = Siege, S2 = Siege nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N1 = Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N0 = Niederlagen, (N)=Neuling/Aufsteiger 

 Die Partie Eisadler Dortmund gegen Grefrather EG vom 10. Spieltag (21. November 2021) wurde mit 5-0 für Dortmund gewertet.

Qualifikationsrunde Gruppe B 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S3 = Siege, S2 = Siege nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N1 = Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N0 = Niederlagen 

1 Die Partie Ratinger Ice Aliens - EHC Troisdorf, vom 21. November 2021 wurde abgesagt und später nicht mehr nachgeholt.

Hauptrunde 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S3 = Siege, S2 = Siege nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N1 = Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N0 = Niederlagen, PPS = Punkte pro Spiel 

Die Regionalliga West beendete ihre Hauptrunde planmäßig zum 27. Februar 2022. Da pandemie-bedingt nicht alle Spiele gespielt werden konnte, kam zur Auswertung der Tabelle die Quotientenregel zum Einsatz.

Playoffs 
Alle Runden wurden im Modus "best-of-five" ausgespielt.

Halbfinale

Finale 

In ihrer langen Geschichte können sich die Füchse Duisburg erstmals den Titel des Meisters der Regionalliga West sichern. Die Mannschaft ist damit für die Aufstiegsrunde zur Oberliga Nord qualifiziert.

Regionalliga Süd/West 
Die Regionalliga Süd-West umfasst das Gebiet des Bundeslandes Baden-Württemberg. Ausrichter ist der Eissport-Verband Baden-Württemberg. Traditionell nimmt auch der EHC Zweibrücken aus Rheinland-Pfalz an der Liga teil.

Teilnehmer

Modus und Termine 
Die zehn Teilnehmer spielen in der Hauptrunde eine Einfachrunde vom 24. September 2021 bis 23. Januar 2022. Die acht besten Mannschaften qualifizieren sich für die Playoffs, die komplett im Modus best-of-three ausgespielt werden. Die Sieger der Playoffs ist Meister und tritt in den Relegationsspielen gegen den Meister der Bayernliga an.

Hauptrunde 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S3 = Siege, S2 = Siege nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N1 = Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N0 = Niederlagen, (N) = Neuling/Aufsteiger  

1 Der EHC Freiburg 1b hat die Mannschaft zum 14. Januar 2022 zurückgezogen. Die verbleibenden Spiele werden mit 0:5 für den Gegner gewertet, jedoch nicht in die Tabelle übernommen. Bereits gespielte Spiele auch nicht annulliert. Die Play-Downs entfallen in der Folge und die Mannschaft steht als Absteiger fest.

 Des Weiteren wurden nachträglich alle im Januar 2022 angesetzten Spiele gegen die Mannschaft mit 0:5 gewertet, welche Corona-bedingt nicht angetreten ist. Auch diese Spiele galten als gespielt, ohne in die Tabelle einzuwirken.

Playoffs 
Die Playoffs wurden in allen Runden nach dem Modus "best-of-three" ausgespielt.

Viertelfinale

Halbfinale

Finale 

Die Eisbären Heilbronn gewinnen zum fünften Mal die Meisterschaft der Regionalliga Südwest und sind damit für die Relegationsspiele zum Aufstieg in die Oberliga Süd - gegen den Meister der Bayernliga - qualifiziert. Zu den Relegationsspielen kommt es nicht, da die Eisbären Heilbronn vorzeitig ihren Aufstiegsverzicht erklärten.

Bayernliga 
Die Eishockey-Bayernliga wird vom Bayerischen Eissport-Verband ausgerichtet.

Teilnehmer

Modus und Termin 
Die fünfzehn Teilnehmer spielen vom 1. Oktober 2021 bis 16. Januar 2022 eine Einfachrunde. Die besten acht Mannschaften der Hauptrunde qualifizieren sich für die obere Zwischenrunde (ab 22. Januar 2022), die in einer Einfachrunde gespielt werden soll. Die vier besten Teams der oberen Zwischenrunde spielen dann in den Playoffs (best-of-three) den Meister und Teilnehmer an den Relegationsspielen zur Oberliga Süd – gegen den Meister der Regionalliga Südwest – aus. Die Mannschaften der Plätze 9 bis 15, nach der Hauptrunde, spielen in der unteren Zwischenrunde (ab 22. Januar 2022). Gespielt wird dort ebenfalls eine Einfachrunde. Die schlechtesten Teams der Runde (Platz Vier bis Sieben) spielen in zwei Play-down-Runden den Absteiger in die Landesliga Bayern aus.

Da auch in Bayern die Folgen der Covid19-Pandemie weiterhin Auswirkungen auf den Sport haben, konnten nicht alle Spiele zum gewünschten Termin des letzten Spieltages gespielt werden. Da der enge Zeitplan jedoch keine weiteren Nachholspiele ermöglicht, wird nach dem 16. Januar 2022 die Hauptrunde unter Anwendung der Quotienten-Regel gewertet.

Hauptrunde 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S3 = Siege, S2 = Siege nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N1 = Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N0 = Niederlagen, PPS = Punkte pro Spiel  Teilnehmer obere Zwischenrunde  Teilnehmer untere Zwischenrunde

 Das Spiel ESC Kempten - ESC Geretsried vom 7. Januar 2022 (ursprünglich 7-6 n. V.) wurde nachträglich mit 0-5 und drei Punkten für den ESC Geretsried gewertet, da ESC Kempten einen nicht-spielberechtigten Spieler eingesetzt hatte.

Obere Zwischenrunde 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S3 = Siege, S2 = Siege nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N1 = Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N0 = Niederlagen Teilnehmer Playoffs zur bayr. Meisterschaft und Aufstiegsrelegation

1 Das ausgefallene Rückspiel zwischen Waldkraiburg und Buchloe wurde nicht mehr ausgetragen.

Playoffs 
Alle Runden werden im Modus "best-of-three" ausgespielt.

Halbfinale

Finale 

Der EHC Klostersee erspielte sich zum zweiten Mal, nach 1970, den Titel des "Bayerischen Eishockey-Meisters". Nach dem freiwilligen Rückzug in die bayrische Bezirksliga, nach der Saison 2015/2016, kann die Mannschaft aus Grafing (b. München) also wieder an der drittklassigen Oberliga Süd teilnehmen.

Untere Zwischenrunde 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S3 = Siege, S2 = Siege nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N1 = Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N0 = Niederlagen Teilnehmer Playdowns

Der letzte Spieltag wurde am 20. März 2022 ausgespielt. Die ausstehenden Spiele wurden abgesagt, da die eigentlich geplanten Playdowns nicht ausgespielt wurden.

Playdowns 
Auf Grund der weiter enthaltenden Covid19-Pandemie und den Folgen für den Spielbetrieb, hat die Eishockeykommission im Bayerischen Eissport-Verband e. V. am 8. März 2022 entschieden, den Abstieg für die Spielzeit 2021/2022 in der Bayernliga auszusetzen. Die geplanten Playdowns entfallen.

Endplatzierung 
Aktuelle Platzierungen nach der Auf- bzw. Abstiegsrunde und den Playoffs der Bayernliga-Meisterschaft 2021/22.

Endstand: 29. März 2022  „Bayerischer Meister“  Aufsteiger in die Oberliga  „Für die Bayernliga 2022/23 qualifiziert“.Quelle: bev-eissport

Aufstiegsrunde zur Oberliga Nord 
Die drei Meister der Regionalligen Nord, West und Ost sollten in einer Einfachrunde den Aufstieg in die Oberliga Nord 2022/23 ausspielen. Nach Verzicht der Mannschaften aus dem Norden und dem Osten stand der Sieger der Regionalliga West (Füchse Duisburg) als Aufsteiger in die Oberliga fest.

Relegation zum Aufstieg in die Oberliga Süd 
Der EHC Klostersee ist als Bayerischer Meister direkt für die Oberliga Süd 2022/23 qualifiziert,
da die Eisbären Heilbronn vorzeitig ihren Aufstiegsverzicht bekanntgaben.

Weblinks 
Offizielle Spielpläne und Tabellen:

 Alle Ligen in der Übersicht: icehockeypage.net
 Regionalliga Nord
 Regionalliga Süd/West
 Regionalliga West
 Regionalliga Ost
 Bayernliga

Einzelnachweise 

Regionalliga